{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| Gemenebestspelen 1998
|-
| Deelnemende teams
| 70
|-
| Deelnemende atleten
| 3.638
|-
| Evenementen
| 213 in 15 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 11 september, 1998
|-
| Sluitingsceremonie
| 21 september, 1998
|}
De zestiende editie van de Gemenebestspelen (Commonwealth Games) werden gehouden van 11 tot en met 21 september 1998''' in Kuala Lumpur, Maleisië. Het was voor het eerst dat deze Spelen in het werelddeel Azië plaatsvonden.

Een recordaantal van 70 teams nam deel. Debuterende teams waren Anguilla, Kiribati, Tuvalu en Kameroen en Mozambique (beide Gemenebestlid sinds 1995). Fiji, Grenada, Sint-Helena en de Turks- en Caicoseilanden keerden terug op de deelnemerslijst. Van de deelnemende landen in 1994 ontbrak Nigeria en was Hongkong inmiddels geen Gemenebest lid meer (sinds 1997 speciaal gebiedsdeel geworden van China).

Voor het eerst stonden er vijftien sporten op het programma van de Gemenebestspelen. Het worstelen ontbrak voor de tweede keer op het programma. De sporten bowlen, cricket, squash en de teamsporten hockey, netball en rugby sevens stonden voor de eerste keer op het programma. Bij het gewichtheffen werden in de acht gewichtsklassen voor de derde opeenvolgende keer medailles uitgereikt voor de gebruikelijke combinatie van trekken en stoten en bij het trekken en stoten apart. Het “National Stadium Bukit Jalil” fungeerde als de hoofdaccommodatie waar de Spelen plaatsvonden.

Deelnemende teams

Sporten

Medailleklassement